Literatura: La taronja mecànica (novel·la), novel·la d'Anthony Burgess de 1962
 Cinema: La taronja mecànica (pel·lícula), adaptació cinematogràfica de 1971 dirigida per Stanley Kubrick
 Esport: Denominació popular de la Selecció de futbol dels Països Baixos